USS North Dakota — кораблі ВМС США, названі на честь штату Північна Дакота.

 USS North Dakota (BB-29) — лінійний корабель типу «Делавер». Збудований у 1910 році. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1931 році.
 USS North Dakota (SSN-784) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2014 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни